KAL ou Kal peut faire référence à :

Code 
KAL ou kal est un code qui peut signifier :
 KAL,   ;
 kal, le groenlandais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Nom

Patronyme 

 Berthe Kal (1913-2015), soprano française ;
 Miraç Kal (né en 1987), coureur cycliste turc ;
 Paulus Kal, maître escrimeur allemand du .

Prénom 
Kal est aussi un prénom.

Sigle 
KAL est un sigle qui peut signifier :
 KAL-Online, un jeu vidéo de type MMORPG sorti en 2004 ;
 ,  une société spécialisée dans les logiciels de guichets automatiques.

Toponyme 

 Kal, un village kurde évacué ;
 Kal, un village du nord-est de la Tanzanie ;
 Kál, une commune hongroise.

Code